Сен-Іле́р-сюр-Бене́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південь від Парижа, 165 км на південний захід від Орлеана, 55 км на південний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 354,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ілер-сюр-Бенез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-сюр-Бенез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр